Севастьянов, Алексей :
 Севастьянов, Алексей Анатольевич (род. 1972) — российский актёр, политик и предприниматель.
 Севастьянов, Алексей Тихонович (1917—1942) — советский военный летчик, Герой Советского Союза.